Modellismo automobilistico statico
Modellismo automobilistico dinamico